Fågelvik kan syfta på:

 Fågelviks herrgård – en herrgård i Valdemarsviks kommun
 Fågelviks borgruin - en ruin i Valdemarsviks kommun
 Fågelvik, Sjundeå – en by i Sjundeå, Finland
 Fågelvik, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Fågelvik (småort) – en småort på Ingarö i Värmdö kommun
 Fågelvik och Nykvarn – en småort på Ingarö i Värmdö kommun
 Fågelviks socken – en socken i Nordmarks härad i Värmland som 1886 namnändrades till Västra Fågelviks socken
 Fågelviks landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län som 1886 namnändrades till Västra Fågelviks landskommun
 Fågelviks församling – en församling i Karlstads stift som 1886 namnändrades till Västra Fågelviks församling
 Fågelviks socken – en socken i Väse härad i Värmland som 1886 namnändrades till Östra Fågelviks socken
 Fågelviks landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län som 1886 namnändrades till Östra Fågelviks landskommun
 Fågelviks församling – en församling i Karlstads stift som 1886 namnändrades till Östra Fågelviks församling

Se även
Fågelviken
Fåglavik